Müllenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Müllenhoff (1831–1899), deutscher Bildhauer
 Emma Müllenhoff (1871–1944), deutsche Schriftstellerin
 Karl Müllenhoff (1818–1884), deutscher germanistischer Mediävist